Defert ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Defert (1937–2023), französischer Soziologe und Aids-Aktivist
 J. Defert, französischer Tennisspieler